Haddou est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frédéric Haddou, acteur français ;
 Moulay Haddou (né en 1975), footballeur algérien ;
 Nadir Haddou (né en 1983), coureur cycliste français ;
 Saïd Haddou (né en 1982), coureur cycliste français ;
 Yassine Haddou (né en 1989), footballeur français ;
 Ismaïl Haddou (né en ?), footballeur franco-algerien.

Patronyme arabe